Lionel Messi, een Argentijns voetballer
 Messi (2014), een documentaire over Lionel Messi
 Georges Parfait Mbida Messi, een Kameroens voetballer
 Messi (2017), een Bengaals voetbaldrama
 Stéphane Messi, een Frans tafeltennisser
 João Maria Messi, een rooms-katholiek predikant en bisschop